Janki est le nom de :

Toponymie
en Pologne

dans la voïvodie de Łódź
 Janki, village du powiat de Pajęczno

dans la voïvodie de Lublin
 Janki, village de la gmina de Horodło
 Janki, village de la gmina de Hrubieszów

dans la voïvodie de Mazovie
 Janki, village du powiat de Gostynin
 Janki, village du powiat de Grójec
 Janki, village du powiat de Pruszków
 Janki, village du powiat de Radom 
 Janki, village du powiat de Wyszków

dans la voïvodie de Podlachie
 Janki, village